Le Mée-sur-Seine es una comuna francesa situada en el departamento de Sena y Marne, en la región Île-de-France.

Demografía

Ciudades hermanadas 
  Pozoblanco, España

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Mee Seine
Localidades a orillas del río Sena